Molekulska formula -{C5H12O3}- se može odnositi na:

 2-(2-Metoksietoksi)etanol
 Trimetiloletan